Uptight peut faire référence à :

Musique 

 Up-Tight, un album de Stevie Wonder sorti en 1966,
 Uptight (Everything's Alright), une chanson de Stevie Wonder sortie en 1965, titre éponyme de l'album,
  la bande originale du film  de Jules Dassin, signée par Booker T. and The M.G.'s en 1968
 , une chanson de Share Nelson (1994),
 Uptight, une chanson de Green Day sur leur album Nimrod (1997),
 Uptight, une chanson de The Hives sur leur album Tyranosaurus Hives (2000),
 Uptight, une chanson de Hooverphonic sur leur album Looking For Stars (2018).

Télévision 

 , une émission musicale australienne durant les années 1960,
 , un film réalisé par Jules Dassin en 1968,
 , le titre du 24e épisode de la troisième saison de la série Hannah Montana, en 2009.

Littérature 

 Up-Tight : the Velvet Underground Story, une biographie de Velvet Underground écrite par Gerard Malanga et Victor Bockris parue en 1983